La parella formada per l'hongaresa Tímea Babos i la francesa Kristina Mladenovic defensaven dos títols consecutius però Mladenovic no hi va participar.

Mladenovic, Hsieh Su-wei, Elise Mertens i Barbora Krejčíková van lluitar pel primer lloc del rànquing de dobles femenins.

La parella txeca formada per Barbora Krejčíková i Kateřina Siniaková van guanyar el segon títol de Roland Garros i el tercer títol de Grand Slam juntes. Krejčíková va aconseguir el doblet amb el seu títol individual, i va poder recuperar el número 1 del rànquing de dobles.

Caps de sèrie 

  Hsieh Su-wei /  Elise Mertens (3a ronda)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (campiones)
  Nicole Melichar /  Demi Schuurs (3a ronda)
  Shuko Aoyama /  Ena Shibahara (2a ronda)
  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (1a ronda)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (3a ronda)
  Tímea Babos /  Vera Zvonariova (1a ronda)
  Xu Yifan /  Zhang Shuai (2a ronda)

  Sharon Fichman /  Giuliana Olmos (3a ronda)
  Lucie Hradecká /  Laura Siegemund (3a ronda)
  Darija Jurak /  Andreja Klepač (quarts de final)
  Monica Niculescu /  Jeļena Ostapenko (3a ronda)
  Ellen Perez /  Zheng Saisai (2a ronda)
  Bethanie Mattek-Sands /  Iga Świątek (final)
  Ashleigh Barty /  Jennifer Brady (renúncia)
  Nadiia Kichenok /  Raluca Olaru (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 

2021
Competicions tennístiques del 2021